Grave (Alpy Wysokie) – miejscowość we Francji
 Grave (Holandia) – miejscowość w Holandii
 termin muzyczny określający tempo
 Grave – szwedzka grupa muzyczna grająca death metal